Wonder, een onverklaarbare gebeurtenis
 Wonder (film), Amerikaanse film uit 2017
 Wonder (motorfiets), Frans historisch motorfietsmerk
 Wonder (boek)
 Wonder (nummer van Shawn Mendes)